Killer kan syfta på:

Killer (finländsk musikgrupp) – en finländsk rockgrupp bildad 1999
Killer (musikalbum) – musikalbum av Alice Cooper
Zodiac Killer – kanadensisk mördare
Abu Killer – en plastwobbler
The Killer (film) – film av John Woo
Jerry Lee Lewis – brukar kallas "The Killer"

Se även
Killers